Clausberg bezeichnet:
 das Gut Clausberg bei Gerstungen (Thüringen), siehe Clausberg (Gerstungen)

Clausberg ist der Familienname folgender Personen:
 Christlieb von Clausberg (1689–1751), deutscher Mathematiker
 Karl Clausberg (* 1938), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer

Siehe auch: 
 Klausberg
 Klausberger